Дукљани могу бити:

 Дукљани, припадници српског средњовековног племена Дукљани
 Дукљани, становници древног града Дукље
 Новодукљани, колоквијални назив за чланове Дукљанске академије наука и умјетности и остале припаднике новодукљанског покрета

Види још 
 Дукља (вишезначна одредница)
 Дукљанин (вишезначна одредница)